

Ґолковиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Ґолковиці — село в гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства